Sedaris ist der Familienname von:

 Amy Sedaris (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin und ein Comedian
 David Sedaris (* 1956), US-amerikanischer Autor, Essayist und Radiomitarbeiter